Януш Модест Сангушко (, 1749—1806, Заслав) — польский князь, староста кременецкий, великий стражник коронный (с 1787 года), член Тарговицкой конфедерации, генерал-поручик российской армии.

Младший сын великого маршалка литовского, князя Павла Кароля Сангушко (1680—1750), ордината Острожского, от третьего брака с Барбарой Урсулой Дунин (1718—1791). Его старший сводный брат Януш Александр Сангушко был последним ординатом Острожским.

30 мая 1775 года был награждён орденом Святого Станислава. 15 марта 1787 года получил из рук последнего польского короля Станислава Августа орден Белого Орла.

В 1767 году Януш Модест Сангушко поддержал Радомскую конфедерацию. В 1787 году получил должность великого стражника коронного. В 1792 году принял участие в Тарговицкой конфедерации. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой князь Януш Сангушко за свою приверженность к России получил чин генерал-поручика.

Был дважды женат. В 1773 году первым браком женился на Каролине Гоздской (ок. 1751—1804), в 1778 году супруги развелись. Первый брак оказался бездетным. Его второй женой стала (ок. 1743—1825), от брака с которой имел двух сыновей и двух дочерей:

 Константин Сангушко (1778—1808), был женат на Катаржине Браницкой
 Кароль Сангушко (1779—1840), женат на княгине Доротее Сангушко-Ковельской (1799—1821)
 Барбара Сангушко (1782—1795)
 Клементина Сангушко (1786—1841), 1-й муж — Наполеон Леон Малаховский, 2-й муж с 1815 года Владислав Томаш Островский (1790—1869).

Был похоронен в костёле Святого Иоанна Крестителя в Заславе.

Литература 
 Jerzy Dunin Borkowski. Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich. Lwów — Warszawa, 1908.
 

Януш Модест
Великие стражники коронные
Старосты кременецкие